Хервуд има више значења:
 Хервуд (Мисури)
 Хервуд (Северна Дакота)